Синибальди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Синибальди, Алехандро (1825—1896) — гватемальский политический деятель, вице-президент страны.
 Синибальди, Жан Поль (1857—1909) — французский художник, лауреат Римской премии.
 Синибальди, Ноэль (1920—2003) — французский футболист.
 Синибальди, Поль (1921—2018) — французский футбольный вратарь, брат Ноэля Синибальди.
 Синибальди, Пьер (1924—2012) — французский футболист и футбольный тренер, брат Поля и Ноэля Синибальди.